Godzina wilka (Vargtimmen) – szwedzki film z 1968 w reżyserii Ingmara Bergmana
 Godzina wilka (The Wolf Hour) – brytyjski film z 2019 w reżyserii Alistaira Banksa Griffina